Peter Wright (?–?) olimpiai bronzérmes (1920) brit birkózó
Peter Wright (1916–1995) brit kémelhárító (MI5)
Peter Wright (?) mérnök, a Team Lotus technikai igazgatója az 1990-es években
Peter Wright (1963) ír-amerikai teniszező
Peter Wright (1970) skót dartsjátékos 
Peter Wright (1972) amerikai úszó